Rebel (povstalec, vzbouřenec) může označovat:

jména a příjmení
 Jean-Féry Rebel (1666–1747) – francouzský barokní hudební skladatel, dirigent, houslista a cembalista
 Johnny Rebel – symbol amerického Jihu a vojsk Konfederace
 Johnny Rebel (1938–2016) – americký zpěvák country
 Rebel Wilson (* 1980) – australská herečka

televizní stanice
 Rebel (televizní stanice)

počítačová hra
 Rebel (počítačová hra)

filmy a televizní seriály
 Rebel bez příčiny – americký dramatický film z roku 1955
 Rebelové – český filmový muzikál
 Star Wars Povstalci – americký animovaný seriál z roku 2014

hudba
 Rebel Yell (píseň)
 Rebel Heart
 Rebels – československá rocková skupina

literatura
 Rebel – kniha Karla Felta o fotbalistovi Tomáši Řepkovi

jiné
 HC Rebel město Nejdek – hokejový klub
 Rebel (pivo) – pivo z Měšťanského pivovaru Havlíčkův Brod, a.s.
 Vlajka Konfederace
 člen Rebels Motorcycle Club

fikce
 Aliance rebelů

Související články 
 Rebelie v ODS (2012)

Externí odkazy